Сергей Саввич Серафимов (, Трапезунд — , Ленинград) — русский и советский архитектор и преподаватель.

Биография 
В 1901 году окончил Одесское художественное училище и в том же году поступил в Высшее художественное училище при Императорской Академии художеств.

В 1905 году участвовал в революционном движении и на два года прерывал учёбу в академии. В это время работал у архитектора Ф. Лидваля и принимал участие в разработке интерьеров в гостинице «Европейская» в Петербурге.

Дипломную работу «Государственная дума» выполнил в 1910 году (мастерская А. Н. Померанцева).

Преподаватель ПГСХМ — ВХУТЕИНа — ЛВХТИ (бывш. Академии художеств); после реорганизации — ИЖСА (с 1934 года). Проректор по учебной части. Профессор.

Похоронен в Ленинграде на «Литераторских мостках» Волкова кладбища.

Постройки 

 Дом жилой доходный А. К. Бенигсена на Среднем пр. В. О., д. 51-53, угол 12-й линии (1909 г., планировка И. А. Претро, 1911—1912 гг.);
 Главное казначейство на наб. Фонтанки, д. 70-72 (1912—1915 гг., совместно с Д. М. Иофаном, при участии С. С. Корвин-Круковского);
 Дом Государственной промышленности УССР — Госпром (1925 г., соавторы: С. М. Кравец, М. Д. Фельгер; инж. П. П. Роттерт; конкурс, 1-я премия; осуществлён в 1925—1928 гг.);
 Дом проектных организаций — изначально Дом Правительства Украинской ССР, ныне — Главный корпус Харьковского университета (1927 г.; соавтор М. А. Зандберг-Серафимова; конкурс, 2-я премия);

Неосуществлённые проекты 
 Министерство торговли и промышленности на наб. Макарова, д. 8 (1912 г.; конкурс, 1-я премия);
 Дворец Труда Нарвского района в Петрограде;
 Библиотека им. Ленина в Москве (1928 г., соавтор М. А. Зандберг-Серафимова; всесоюзный конкурс; 4-я премия);
 Дом Правительства Белорусской ССР в Минске (конкурс);
 Дом Советов Карело-Финской ССР в Петрозаводске (1934 г.);
 Народный дом в Риге (до 1930 г., соавтор М. А. Зандберг-Серафимова; конкурс);

Примечания

Литература 
 Ежегодник Общества архитекторов-художников. Выпуск 12. Ленинград. 1927 г. Стр. 109—122.
 Ежегодник Общества архитекторов-художников. Выпуск 13. Ленинград. 1930 г. Стр. 96, 97.
 
 Архитектура СССР. 1940 г. № 1. Стр. 74. Некролог.
 Архитектура СССР. 1940 г. № 8. Стр 61-65. Рубанчик Я.
 С. С. Серафимов. Каталог выставки. Ленинград. 1941 г.
 Архитектура СССР. 1984 г. № 3. Стр. 101.
 Зодчие Санкт-Петербурга. XIX — начало XX века. Сост. — Исаченко В. Г. СПб.: «Лениздат». 1998 г. Стр. 1028, 1029.
 Памятники архитектуры и истории Санкт-Петербурга. Василеостровский район. СПб.: «Коло». 2005 г. Стр. 445, 446.
 Berkovich, Gary. Reclaiming a History. Jewish Architects in Imperial Russia and the USSR. Volume 2. Soviet Avant-garde: 1917–1933. Weimar und Rostock: Grunberg Verlag. 2021. С. 116.

Ссылки 
 Могила Серафимова на мостках

Архитекторы Российской империи
Архитекторы СССР
Похороненные на Литераторских мостках
Архитекторы Харькова
Архитекторы Санкт-Петербурга
Архитекторы русского авангарда
Архитекторы-конструктивисты